święta Gemma
 Sainte-Gemme (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Sainte-Gemme (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Sainte-Gemme (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Sainte-Gemme (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sainte-Gemme (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sainte-Gemme (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Sainte-Gemme (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes